Fritz Steuri ist der Name folgender Personen:

* Fritz Steuri (Skisportler, 1879) (1879–1950), Schweizer Bergführer und Skisportler
 Fritz Steuri (Skisportler, 1903) (1903–1955), Schweizer Bergführer und Skisportler
 Fritz Steuri (Skisportler, 1908) (1908–1953), Schweizer Bergführer und Skisportler